Elverfeldt genannt Beverförde zu Werries ist der Familienname folgender Personen:

 Carl von Elverfeldt genannt Beverförde zu Werries (1845–1901), deutscher Rittergutsbesitzer und Politiker
 Carl Adolph Maria von Elverfeldt genannt Beverförde zu Werries (1795–1863), deutscher Rittergutsbesitzer und Politiker
 Friedrich Clemens von Elverfeldt genannt Beverförde zu Werries (1767–1835), westfälischer Adeliger; Begründer des Hauses von Elverfeldt genannt Beverförde zu Werries
 Maximilian Friedrich von Elverfeldt genannt Beverförde zu Werries (1768–1851), westfälischer Adeliger

Siehe auch:
 Elverfeldt genannt von Beverfoerde zu Werries